S15 puede referirse a:
 Explorer 11, también conocido como S 15, fue un satélite artificial de la NASA lanzado en 1961.
 Nissan Silvia S15, un automóvil deportivo.
 S15, código de la Estación de tren Hataki.